Бії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Бії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Бії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос